Moulon je název dvou francouzských obcí:

 Moulon (Loiret) – obec v departementu Loiret
 Moulon (Gironde) – obec v departementu Gironde